Горголь (Куркул; , ) — область на юге Мавритании.
 Административный центр — город Каэди.
 Площадь — , население —

География 
На северо-западе граничит с областью Бракна, на северо-востоке с областью Ассаба, на юго-востоке с областью Кудимага, на юго-западе с Сенегалом по реке Сенегал. Подавляющее большинство территории этого вилайята Мавритании относится к субсахарской африканской этногеографической области, будучи именуемой как Чемама. Большая часть этнотопонимики населенных пунктов африканская субсахарского характера. Но несмотря на это в основной африканской части вилайата Горголь тоже есть продолжение южносахарской природы - пески южной сахары довольно слабо но очень сильно быстро проникают все дальше и дальше в более южные области. Довольно немало местных оазисов.

Административно-территориальное деление 

Область делится на 4 департамента:

 Каэди (Kaedi)
 Мбут (M’Bout)
 Магама (Maghama)
 Монгель (Monguel)

Области Мавритании